

Quatre chiffres romains « X » juxtaposés 
 variante rare et semble-t-il plus ancienne du nombre romain "" ("40 / quarante"), sur la base du chiffre romain "X" ("10 / dix") lui-même vraisemblablement issu graphiquement du "V" ("5 / cinq" romain antique) ;
 40 à 49ès voire 90, 91 et 97ès corps d'armée, motorisés, de blindés et de montagne allemands de la Seconde Guerre mondiale respectivement écrits XXXX à XXXXIXès ainsi que LXXXX, LXXXXI et LXXXXVIIès au lieu de XL à XLIXès et XC, XCI et XCVIIès, plutôt qu'à des corps / divisions d'infanterie, de réserve du même pays lors de la Première Guerre mondiale voire avant ou qu'à des unités militaires (divisions, corps d'armée sinon régiments) d'autres pays ;
 de XXXXè /  () puis XXXXIè /  "tournois internationaux de Noël de la Fédération internationale de basket-ball" (), tous deux en Espagne aux Noëls 2004 puis 2006.

Quatre lettres « X » (plutôt majuscules / capitales) juxtaposées 
 Surnom générique "" / "Four X", attribué quelquefois à des jeux vidéos de stratégie ;
 par extension avec la lettre majuscule "L" ici initiale d'un mot, une taille américaine XXXXL ;
 marque possible de l'inconnu(e) issue de la variable algébrique mathématique x :
 personnage principal et narrateur « anonyme » des livres (dont des couvertures ne mentionnent qu'un seul grand "X") puis film de gangsters anglais Layer Cake,
 XXXX, un album musical du groupe canadien anglophone You Say Party ;
 au moins deux chromosomes X surnuméraires, dans la tétrasomie X dite aussi 48, XXXX, voire d'autres maladies génétiques rares pouvant atteindre des fillettes.

Quatre croix (« de Saint André ») juxtaposées 
 marque de bières australiennes "XXXX", emblématique du Queensland, au nom "Four X" issu d'une classification anglo-saxonne multiséculaire de bières (de différentes marques), qui peut également être liée au chiffre romain "X" déjà évoqué plus haut bien que prononcé "Four eX" pour la marque ;
 , surnom commercial éphémère de l'île australienne privée "de la Citrouille" / "du Potiron" (), sur la grande Barrière de corail, comme d'autres événements, compétitions sportives, sponsorisés par lesdites bières "XXXX" (beach-cricket et danses et chants de pom pom girls les accompagnant, voire beach-volley, surf, cricket, rugby à XIII voire à XV) ;
 continent fictif XXXX des livres "Annales du Disque-monde" inspiré à leur auteur Terry Pratchett par l'Australie ;
 mini-album du groupe électro coréen , ou le (non-)titre d'un des morceaux "featuring Shina-E" de cet album (raison de ce titre pour l'instant indéterminée, ni s'il s'agirait éventuellement de lettres occidentales "X" ou de chiffres romains "X" par exemple, voire d'une traduction du coréen pour l'instant non aboutie) ;
 dans la catégorie du présent paragraphe, la notation 4X comme plus haut renverrait davantage cette fois à la pratique compétitive Four-cross de vélos tous terrains BMX dans laquelle quatre participants s'affrontent en parallèle et où X aurait valeur de pictogramme pour le mot "croix" (cross en anglais) se référant à l'étymologie "across the country" du nom du sport concerné.

Sorte de pictogramme 
 , variante démultipliée de «  » et « XO » prononcé [ixo] d'après les lettres X et O, bien qu'il s'agisse ici moins des lettres en question que de pictogramme(s) analogue à une émoticône pour la formule abrégée répandue signifiant en anglais Hug & kiss / Câlin et baiser (X représentant des bras (en croix ?) serrant(s) affectueusement, yeux fermés, voire les quatre membres corporels d'un auteur de message électronique écrit à un / des destinataire(s), pour "câlin, étreinte, embrasse" ; et O représentant la forme d'une bouche arrondie pour un "baiser" voire X « employé [directement aussi] pour représenter un baiser », évoquant peut-être les yeux fermés en embrassant d'un bisou très fortement appuyé), visant à marquer l'affection à la fin d'un SMS, courriel, voire de toute autre communication écrite plus classique, expression qui aurait fait son apparition dès le .

Notes et références

Voir aussi 
 .